Борзые:

 Борзые — группа пород охотничьих ловчих собак для безружейной охоты (травли) на зверей.
 Борзые — телефильм режиссёра Кима Мэннерса.
 Борзые — деревня в Истринском районе Московской области.